Чарльз Швейнфурт (, 1890—1970) — американский ботаник, коллектор, специалист в области орхидных Южной Америки. Сотрудник Ботанического музея Гарвардского университета.

Статьи 
 1939. Notes on a remarkable collection of orchids from Panama. Ed. Bot. Museum Leaflets, Harvard University
 1967. Orchidaceae of the Guayana Highland

Книги 
 The Genus Epidendrum in the United States & Middle America, 1936 (совместно с O. Ames; FT Hubbard). Ed. Bot. Museum Cambridge, Massachusetts. pp. xi + 233
 Orchids of Peru, 1958. Ed. Natural Hist. Museum. Publication 837, 868, 885, 913. 4 vols. 1.005 pp. ISBN 0-608-02118-0

Растения, названные его именем 
Род  1970

Вид  1954

Литература 
 Brummitt, RK; CE Powell. 1992. Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники США